Enknach ist der Name folgender Orte:

 Enknach (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft der Gemeinde Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Enknach ist der Name folgender Gewässer:

 Enknach (Inn), rechter Nebenfluss des Inns in Oberösterreich